Пасо дел Агвакате има више значења:

 Пасо дел Агвакате (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пасо дел Агвакате (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пасо дел Агвакате, Тепезинтла (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику